Džvari (gruzínsky Kříž) může být:

 Džvari (město) – město v Gruzii, kraj Samegrelo-Horní Svanetie
 Džvari (jezero) – jezero v Gruzii u města Mccheta, kraj Mccheta-Mtianetie 
 Džvari (průsmyk) – průsmyk hlavním hřbetem Velkého Kavkazu v Gruzii
 Džvari (přehrada) – přehrada v údolí řeky Inguri nad městem Džvari (město)

Související články 

 Klášter Džvari